Сове́тский () — заброшенный микрорайон Воркуты, ранее — посёлок городского типа в муниципальном образовании «Город Воркута» Республики Коми. Начали строить в 1953 году.

Название получил в 1964 году. Ближайшая шахта — Юнь-Яга. В настоящее время шахта закрыта. В 2000 году начата добыча угля открытым способом. Предприятие по добыче угля — Угольный разрез «Юньягинский».

11 января 2021 года Советский был полностью расселён и отключён от коммуникаций.

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Бывшие посёлки городского типа Коми
Микрорайоны городов России
Населённые пункты, упразднённые в 2002 году
Населённые пункты, вошедшие в состав Воркуты